Liars – gruppo musicale statunitense
Liars – album di Todd Rundgren del 2004
Liars – album dei Liars del 2007